Furgaç ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet İzzet Furgaç (1864–1937), osmanischer Staatsmann, Großwesir, siehe Ahmed İzzet Pascha
 Süheyl Furgaç (1914–2006), türkischer Student und Duellant